Příjmení Vytlačil nosí více významných osobností:

 Jiří Vytlačil (* 1952) – český lékař a hygienik
 Lukáš M. Vytlačil (* 1985) – český historik, muzikolog, hudebník a dirigent
 Rudolf Vytlačil (1912–1977) – český fotbalista a trenér rakouského původu